Самолёт «З» (З — «зенитный») — одно из наименований ряда советских проектов крылатых зенитных управляемых ракет (самолёт-снарядов) конца 1950-х — начала 1960-х гг.:
 РМ-500 — ОКБ-155 ГКАТ под руководством А. И. Микояна.
 Ту-131 — ОКБ-156 ГКАТ под руководством А. А. Туполева.